Groc est un patronyme porté notamment par :

 Léon Groc (1882-1956), écrivain de langue française ;
 Patrick Groc (né en 1960), escrimeur français maniant le fleuret.

Homonymie de patronyme